Паулин Лоб (, годы жизни неизвестны) — швейцарский шахматист.

Двукратный чемпион Швейцарии (1944 и 1959 гг.). Участник крупного международного турнира в Белграде (1952 г.).

В составе сборной Швейцарии участник нескольких международных матчей.

Также играл по переписке. Известна его победа над Э. Элисказесом в заочном турнире 1932 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Лоба в базе Chessgames
 Личная карточка П. Лоба на сайте 365Chess

Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XX века